Furna steht für 
 Furna GR, Gemeinde im ehemaligen Kreis Jenaz, Bezirk Prättigau/Davos, Kanton Graubünden
 Furna (Geomorphologie), geomorphologische Landschaftsform
 Furna (Kap Verde), Ort auf der kapverdischen Insel Brava